Гартнарт IV (Гартнарт мак Домнайлл; ; умер в 663) — король пиктов в 657—663 годах.

Биография 
В 657 году Гартнарт IV сменил на престоле Королевства пиктов умершего короля Талоркана I. Он правил шесть или шесть с половиной лет, как говорит «Хроника пиктов». «Анналы Ульстера» и «Анналы Тигернаха» сообщают о смерти Гартнарта IV в 663 году. Его преемником стал Дрест VI.

Литература 
 

Короли пиктов VII века